San Basilio - Uma comuna da região da Sardenha, na Itália.
 San Basilio (quartiere) - Um dos 35 quartieres de Roma.
 San Basilio (Roma) - Uma igreja de Roma, localizada no quartiere San Basilio.
Desambiguações de antropônimos